Dywizje piechoty noszące numer 106:

Polska dywizja piechoty:
 106 Dywizja Piechoty AK – wielka jednostka piechoty Armii Krajowej

Amerykańska dywizja piechoty:
 106 Dywizja Piechoty (USA) – związek taktyczny US Army
Niemiecka
 106 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
Radziecka
 106 Dywizja Strzelecka (ZSRR)